Raffaello Melani (Pistoia 1883 – Viareggio 1958) – giornalista e attore teatrale italiano
 Raffaello Melani (Pistoia 1897 – Pistoia 1983) – insegnante e latinista italiano